Кубок Лейпцига (спонсорское название — Sparkassen Cup) — профессиональный женский теннисный турнир, проходивший под эгидой WTA и Федерации тенниса Германии между 1990 и 2003 годами. Соревнование игралось на закрытых кортах с ковровым покрытием.

Общая информация 
Турнир организован накануне сезона-1990 как часть осенней серии турниро в зале. Первое соревнование имело третью категорию по классификации WTA.

В 1993 году организаторы подняли статус своего соревнования до турнира второй категории. В данном виде лейпцигское соревнование просуществовало до 2004 года, когда было отменено.

Победители и финалисты 
Самой титулованной спортсменкой в истории одиночного турнира является немка Штеффи Граф, побеждавшая на местных кортах пять раз, в том числе на четырёх первых турнирах. Кроме неё в финалах ещё пять раз играла чешка Яна Новотна, но на её счету лишь две победы.

Самой титулованной теннисисткой в истории парного турнира является Лариса Савченко, представлявшая на соревнованиях Латвию. На её счету три титула и два финала. Дважды выигрывала лейпцигский турнир в парном разряде чешка Яна Новотна и американка Мередит Макграт.

Ни разу парный турнир не покорялся хозяйкам соревнований. Более того, немка лишь раз играла в решающем матче (Барбара Риттнер дошла до финала в 2001 году).

Также парный турнир известен тем, что титулованная американка Серена Уильямс именно здесь завоевала свой единственный парный титул, где её партнёршей выступала не сестра Винус.

Несколько теннисисток побеждали в Лейпциге и в одиночном и в парном разряде. Данное достижение удавалось чешке Яне Новотне, француженке Натали Тозья и американке Серене Уильямс.

Изменения призового фонда

Финалы прошлых лет

Одиночные турниры

Парные турниры

Ссылки 
 Архив турниров на сайте WTA

См. также 
 Серия турниров 2-й категории WTA